Liste der Präsidenten des Bundesrats steht für:

 Liste der Präsidenten des deutschen Bundesrates
 Liste der Präsidenten des Österreichischen Bundesrats